Only ("solo", "soltanto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Only – film del 2008 diretto da Simon Reynolds e Ingrid Veninger
 Only - Minaccia letale (Only) – film del 2019 diretto da Takashi Doscher

Musica 
 Only – singolo degli Anthrax del 1993, dall'album Sound of White Noise
 Only – album di Tommy Emmanuel del 2000
 Only – singolo dei Nine Inch Nails del 2005, dall'album With Teeth
 Only – singolo di Nicki Minaj feat.Drake Lil Wayne e Chris Brown, dall'album The Pinkprint

Altro 
 Only – rivista canadese